LWB – organizacja w Japonii
 LWB – skrót spółki akcyjnej Lubelski Węgiel "Bogdanka"
 LWB (ang. Long Wheel Base) – jedna z klas rowerów poziomych.